Под названием «Ливонская хроника» известно несколько литературных памятников средневековья:

 Хроника Ливонии, Хроника Генриха Латвийского () — манускрипт Генриха Латвийского, описывающий исторические события в Ливонии и окружающих странах в период с 1180 по 1227 год.
 Ливонская рифмованная хроника () — исторический памятник XIII века неизвестного автора.
 Ливонская младшая рифмованная хроника — стихотворная хроника авторства 
 Ливонская хроника — труд, составленный членом Ливонского ордена Германом Вартбергским (Hermann von Wartberge) около 1372 года.